Die Fußball-Amateurliga Berlin 1963/64 war die vierzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der BFC Viktoria 1889 wurde Berliner Amateurmeister 1964, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Minerva 93 Berlin, der VfL Nord Berlin und die Amateure von Tennis Borussia Berlin stiegen aus der Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1963/64 auf f-archiv.de

1964
Fußballsaison 1963/64